Aguilar de Campóo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aguilar de Campóo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Aguilar de Campóo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar